3. Armee steht für folgende Großverbände:

 3. Armee (Nationale Volksarmee), Formation der NVA bis 1990
 3. Armee (Österreich-Ungarn), Verband im Ersten Weltkrieg
 Third Army (Vereinigtes Königreich), Verband im Ersten Weltkrieg
 3e armée (Frankreich), Verband in beiden Weltkriegen
 Armata a 3-a Română, Verband in beiden Weltkriegen
 3. Armee (Russisches Kaiserreich), russischer Verband im Ersten Weltkrieg
 3. Armee (Rote Armee), Verband der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg
 3. Armee (Sowjetarmee), Verband der Sowjetunion (Nachkriegszeit)
 Third United States Army, bis heute bestehender Verband der US Army
 3. Armee (Osmanisches Reich), Verband im Ersten Weltkrieg
 3. Armee (Türkei), Verband in der heutigen Türkei
 3. Armee (Japanisches Kaiserreich), Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres

Siehe auch:
 3. Gardearmee (Rote Armee)

 3. Regionalarmee, Japan